157. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Црвене звезде у Београду 14. априла 2018. године. Ова утакмица је играна у оквиру 1. кола плеј-офа Суперлиге Србије у сезони 2017/18, а Црвена звезда је победила Партизан са 2:1 (2:0). Главни судија на утакмици био је Данило Грујић из Ниша.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Немања Петровић, Бојан Николић, Ненад Ђокић

Делегат: Мирослав Стојановић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 157